Ерёхново — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена в 35 километрах к северу от Пскова и в 12 км к северо-западу от деревни Верхолино.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 21 житель.

До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Верхолинской волости.

Название - от древнерусского имени Ерехно - особой формы имен Ерофей и Ера (ера - ерник, плут, бездельник). Имена с формантом -хно- употреблялись в XII-XVII веках.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района